Де Вильерс:

 Де Вильерс, Жиниэль (род. 1972) — южноафриканский профессиональный автогонщик, выступающий в ралли-рейдах.
 Де Вильерс, Нанни (род. 1976) — южноафриканская теннисистка.